USS Wright peut faire référence à :
l', un navire auxiliaire lancé en 1920 comme AZ-1, ensuite converti à deux reprises durant sa période opérationnelle qui se termina en 1946 ;
le Wright (CV-47), un porte-avion de la classe Essex lancé en  et renommé  en , avant son lancement.
l', un porte-avions léger mis en service en 1947, converti en navire de commandement avant d'être remis en service comme CC-2 en 1962 et retiré du service en 1970 ;
l', un navire de support aérien en service depuis 1968.

Wright